Stefanków est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Stefanków, village du powiat de Grójec, dans la voïvodie de Mazovie
 Stefanków, village du powiat de Szydłowiec, dans la voïvodie de Mazovie